Municipio de Bath puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bath (condado de Beaufort, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Beaufort.
 Municipio de Bath (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Bath (condado de Mason, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Bath (condado de Franklin, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Bath (condado de Cerro Gordo, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cerro Gordo.
 Municipio de Bath (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Bath (condado de Freeborn, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Freeborn.
 Municipio de Bath (condado de Allen, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Bath (condado de Greene, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Bath (condado de Summit, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Summit.